159. længdegrad kan henvise til:

 159. vestlige længdekreds
 159. østlige længdekreds